Au sens propre, un ouragan (du taïno  hurakā, via l'espagnol huracán) est un cyclone tropical. Le mot a divers sens figurés.

Sigle 

Le sigle OURAGAN peut signifier :
 Offre urbaine renouvelée et améliorée gérée par un automatisme nouveau, un système de contrôle commande des trains du métro de Paris.

Sciences et techniques 
 Le mot ouragan est synonyme de cyclone tropical, mais on l'utilise surtout pour ceux de l'Atlantique Nord et du Pacifique Nord-Est (pour ceux du Pacifique Ouest on parle plutôt de typhons).
 Les vents de force ouragan (force 12 sur l'échelle de Beaufort) ont une vitesse supérieure à .
 Un avis de vent de force d'ouragan est un message d'alerte que les services météorologiques émettent quand ils prévoient un tel vent.

Culture et société

Aviation 
 Le Dassault Ouragan est un avion de chasse et d'attaque au sol français des années 1950.

Cinéma et télévision 

 Ouragan, une série télévisée québécoise diffusée en 1959 ;
 Ouragan, un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica ;  
 Ouragan, l'odyssée d'un vent, un film sorti en 2016 de Cyril Barbançon avec Romane Bohringer ; 
 L'Ouragan, un film d'Emilio Fernández (1942) ;
 L'Ouragan, un film de Jan Troell (1979).

Gastronomie et arts de la table 
 L'ouragan est un cocktail américain, à base de rhum, jus de citron vert et sirop de fruit de la passion (ou sirop de grenadine).
 Un verre ouragan est un type de verres tulipes utilisé comme verre à cocktail, en particulier pour le cocktail ouragan.

Littérature
 Ouragan,  roman de Laurent Gaudé (2010).

Marine 
 L'Ouragan est un destroyer français de la Seconde Guerre mondiale qui servit dans la marine polonaise.
 La  est une classe de transport de chalands de débarquement.
 Le premier navire de cette classe a été l'Ouragan (L 9021) de la Marine nationale française.
 La  est une classe de navires de garde de la Marine soviétique.

Musique 
 Ouragan est une chanson de Stéphanie de Monaco.

Voir aussi